Ро́джерс () може значити:

Особи 
 Роджерс (прізвище) — поширене британське прізвище.

Топоніми

Роджерс (округ, Оклахома) — округ (графство) у штаті Оклахома
 Роджерс — місто, штат Арканзас
 Роджерс — місто, штат Міннесота
 Роджерс — місто, штат Північна Дакота
 Роджерс — місто, штат Техас
 Роджерс — селище, штат Небраска
 Роджерс — селище, штат Огайо

 Роджерс (Каліфорнія) — колишнє селище в Каліфорнії, США

Інше 
 Берта Роджерс — одна з найглибших у світі бурових свердловин.
 Норвілл «Шеггі» Роджерс () — персонаж мультсеріалу Скубі-Ду

Див. також 
 Озеро Роджерса
 Роджерс-арена